UAN steht für:
 Unterauftragnehmer
 Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung

Abkürzung